

Іфрейта — місто, штат Пенсільванія
 Іфрейта — місто, штат Вашингтон
 Іфрейта Тауншип — селище в окрузі Ланкастер, штат Пенсильванія